Сноубординг — олімпійський вид спорту, що на зимових Олімпійських іграх вперше з'явився 1998 року в Наґано (Японія). Це один із п'яти видів спорту або дисциплін, внесених до програми зимових Олімпійських ігор між 1990 та 2002 роками, і єдиний, що раніше не був медальним або показовим виступом. 1998 року розігрувалось чотири комплекти нагород, по два серед чоловіків і жінок, за двома різновидами: гігантський слалом - спуск згори, подібний до гігантського слалому на лижах; і хаф-пайп, де суперники виконують трюки, рухаючись від одного боку напівкруглого рову до іншого. Канадець Росс Ребальяті виграв гігантський слалом серед чоловіків і став першим золотим медалістом зі сноубордингу. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ненадовго позбавив Ребальяті медалі після позитивного тесту на марихуану. Однак рішення МОК скасовано після апеляції Канадської олімпійської асоціації. На зимових Олімпійських іграх 2002 року гігантський слалом замінили на паралельний гігантський слалом, у якому два суперники одночасно змагаються між собою. 2006 року вперше провели змагання в третій дисципліні – сноуборд-кросі. Тут кілька суперників одночасно спускаються трасою, що складається з трамплінів, балок та інших перешкод.

Одинадцять спортсменів вибороли по три медалі: американці Шон Вайт, Джеймі Андерсон, Ліндсі Джекобелліс і Келлі Кларк, канадці Максанс Парро і Марк Мак-Морріс, японець Аюму Хірано, австрієць Беньямін Карл, словенець Жан Кошир, новозеландка Зої Садовскі-Синнотт і росіянин Вік Вайлд. Із цих спортсменів тільки Вайт здобув три золоті медалі.



Чоловіки

Біг-ейр

Хаф-пайп

Гігантський слалом

Паралельний гігантський слалом

Паралельний слалом

Сноубордкрос

Слоупстайл

Жінки

біг-ейр

Хаф-пайп

Гігантський слалом

Паралельний гігантський слалом

Паралельний слалом

Сноубордкрос

Слоупстайл

Змішані

Змішаний командний сноубордкрос

Статистика

Володарі найбільшої кількості медалей

Медалей за рік 
Легенда
 Жирним позначено найбільшу кількість медалей на тих Олімпійських іграх.

Всі три медалісти однієї країни

Див. також 
 Чемпіонат світу зі сноуборду
 Всесвітні екстремальні ігри

Примітки 
Загальні
 **
 

 Спеціальні

Посилання 
 Snowboarding – Olympics at Sports-reference.com
 Olympic Review and Revue Olympique. LA84 Foundation

Сноубординг
медалісти